Le XXIX championnat d’Europe de basket-ball masculin (1995) se déroule à Athènes en Grèce du 21 juin au .

Équipes participantes et groupes



Groupe A

Groupe B

Tour Final 

Classement 5 à 8

Classement final

Effectif Champion 
 Aleksandar Djordjević
 Žarko Paspalj
 Predrag Danilović
 Saša Obradović
 Dejan Bodiroga
 Željko Rebrača
 Dejan Tomašević
 Vlade Divac
 Miroslav Berić
 Zoran Savić
 Dejan Koturović
 Zoran Sretenović

 Entraîneur : Dušan Ivković

Statistique 
 MVP : Šarūnas Marčiulionis 
 Meilleur marqueur : Šarūnas Marčiulionis 
 Meilleur rebondeur : Arvydas Sabonis 
 Meilleur passeur : Toni Kukoč 
 Meilleur Cinq  :  Šarūnas Marčiulionis , Alberto Herreros , Arijan Komazec , Toni Kukoč , Arvydas Sabonis

Liens externes 
  Site de la FIBA Europe

1995
Basket-ball masculin
Basket-ball masculin 1995
Europe 1995
Europe 1995
Europe
Sport en Grèce en 1995
Sport en juin 1995
Sport en juillet 1995